Makolies ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Makolies (* 1936), deutscher Bildhauer
 Robert Makolies (* 1966), deutscher Bildender Künstler, siehe Hirschvogel (Künstler)